

Загальне 

Завада, перешкода — стороннє збу́рення, що діє в системі передавання і перешкоджає правильному прийманню сигналів. Джерела перешкод можуть бути як зовні, так і всередині самої системи передавання.
 Завада електромагнітна.

Завада — село у Мостиському районі Львівської області.

Населені пункти та їхні частини
 Завада — село в гміні Сицув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Завада — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завада — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завада — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Завада — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Завада — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Завада — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Завада — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Завада — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Завада — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Завада — село в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Завада — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Завада — село в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Завада — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Завада — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Завада — село в гміні Ґлоґувек Прудницького повіту Опольського воєводства
 Завада — село в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Завада — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Завада — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Завада — село в гміні Зблево Староґардського повіту Поморського воєводства
 Завада — село в гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Завада — село в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Завада — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Завада — село в гміні Камениця-Польська Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Завада — село в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Завада — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Завада — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Завада — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Завада — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Завада — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Завада — село в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Завада — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Завада — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві
 Завада — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Завада — частина міста Водзіслав-Шльонський в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Завада — частина міста Ожеше в Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Завада — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Завада — частина міста Чаплінек у Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Завада — частина села Стемпово в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завада — частина села Ґаєво в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завада — частина села Варлюбе в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завада — частина села Сюциці-Кольонія в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Завада — частина села Подобін у гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Завада — частина села Подсарне в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Завада — частина села Луковиця в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Завада — частина села Лясовіце-Мале в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Завада — частина села Кадлуб-Вольни в гміні Зембовіце Олеського повіту Опольського воєводства
 Завада — частина села Явірник-Передмістя (Яворник-Пшедмесьце) в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Завада — частина села Петруша Воля (Петруша-Воля) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Завада — частина села Бабичі (Бабіце) в гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Завада — частина села Шевце в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Завада — частина села Собошув у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Завада — частина села Станцлево в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Завада — частина села Курнатовиці в гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Завада — частина села Тополя в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Завада — частина села Роюв у гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Завада — колонія в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завада — осада в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Завада — осада в гміні Попелюв Опольського повіту Опольського воєводства
 Завада — осада в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Завада — осада в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Завада — осада в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Завада — осада в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Завада — лісова осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Завада (Závada) — село в Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Завада — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Завада — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.

Прізвище 

 Завада Богдан Олексійович (1979-2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Завада Олександр Леонідович — український політик та підприємець.
 Пал Завада — угорський соціолог і письменник словацького походження.
 Завада Микита Михайлович — український спортсмен з настільного тенісу.

Примітки